Mittagsspitze är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Spittal an der Drau och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Mittagsspitze är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Mittagsspitze är huvudsakligen bergig, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Polinik,  meter över havet,  km öster om Mittagsspitze. Närmaste större samhälle är Obervellach,  km nordost om Mittagsspitze. 

Trakten runt Mittagsspitze består i huvudsak av gräsmarker. Runt Mittagsspitze är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kärnten
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre